SOS, Sos, Sós eller sos kan syfta på:
 SOS – den allmänna bokstavsbeskrivningen för den internationella nödsignalen i morsekod
 SOS – en backronym, se Save Our Souls 
 SOS - ett system för att ta fram statistik om Sverige, se Sveriges officiella statistik
 SOS – populärt namn på en svensk sångare och sångtextförfattare, se Sven-Olof Sandberg 
 SOS Alarm – ett svenskt offentligägt företag, som driver nödnumret 112
 SOS Barnbyar – en internationell välgörenhetsorganisation som riktar sig till föräldralösa, övergivna och på andra sätt utsatta barn över hela världen
 SOS Flygambulans AB – ett svenskt ambulansflygbolag grundat 1976
 SOS International – en organisation som ger assistans till personer från Norden som hamnar i nödsituationer i utlandet
 SOS Racisme – en fransk organisation grundad 1984
 SOS (SNES-spel) – ett äventyrsspel utvecklat av Human Entertainment och utgivet 1994
 SOS från törstens hav – en science fiction-roman av Arthur C Clarke
 S.O.S. (maträtt) – en traditionell svensk förrätt
 SoS – ett varumärke inom funktionellt skid- och snowboardmode, se Sportswear of Sweden

Film och TV
 SOS – en segelsällskapsresa – en svensk komedifilm från 1988, med manus och regi av Lasse Åberg
 SOS – vi nödlandar – en amerikansk film från 1953 i regi av William A. Wellman, originaltitel Island in the Sky
 SOS Gute – en svensk dokumentärserie som sändes på Kanal 5 två säsonger under 2008 och 2009
 SOS Poseidon – en amerikansk katastroffilm från 1972 i regi av Ronald Neame
 SOS Uppdraget – en svensk dokumentärserie om SOS Barnbyars arbete från 2012
 SOS Västkust – en svensk tv-serie i genren reality-tv som började sändas i kanal 5 år 2010

Geografi

Azerbajdzjan 

 Sos (ort i Azerbajdzjan), Chodzjavänd,

Frankrike 

 Sos, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Spanien 

 Sos del Rey Católico (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sos del Rey Católico (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,

Musik
 SOS (ABBA-låt) – en sång från 1975, framförd av ABBA
 SOS (Avicii-låt) – en musiksingel från 2019 som framförs av Avicii
 SOS (Rihanna-låt) – en sång och singelskiva från 2006 av Rihanna
 SOS (Jonas Brothers-låt) – en sång från 2007 av Jonas Brothers
 SOS (Ola Svensson-låt) – en sång och singelskiva från 2007 av Ola Svensson
 S.O.S (Let The Music Play) – en sång och singelskiva från 2009 av Jordin Sparks
 SOS (The Tiger Took My Family) – en sång från 1998 med Dr. Bombay
 Save Our Souls (musikgrupp) – ett rockband från New York, bildat 2003

Personer
 Søs Fenger (1961–), en dansk sångerska, gitarrist och låtskrivare
 Sos Hajrapetjan (1959–), en sovjetisk landhockeyspelare
 Ágnes Sós – en ungersk filmregissör

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar